Семён Заха́рович Ги́нзбург (1897—1993) — советский государственный деятель, первый нарком строительства СССР. Член ЦИК СССР 7 созыва, депутат Верховного Совета СССР 1—2-го созывов. Член Центральной контрольной комиссии КПСС (1930—1934).

Биография 
Родился а в г. . Сын служащего. Брат советского партийного деятеля В. З. Турова.

В 1927 году окончил инженерно-строительный факультет Московского высшего технического училища. Доцент, академик РААСН.

 1915—1917 — учащийся реального училища, Пенза.
 1917—1918 — секретарь Жиздринского Совета рабочих и солдатских депутатов, Калужская губерния.
 1918 — заведующий информационным отделом Московского губисполкома.
 1918—1919 — заведующий учётно-распределительным отделом политотдела 8-й армии.
 1919—1921 — военный комиссар Военно-хозяйственной академии.
 1921—1927 — студент Московского высшего технического училища; одновременно во время летних каникул работал техником на строительстве ВСХВ, Центрального аэродрома на Ходынке, железобетонных ангаров в Очакове и Николаеве.
 1926—1930 — помощник инженера на строительстве центрального телеграфа, Москва. Одновременно в 1927—1932 гг. доцент кафедры железобетонных конструкций Московского высшего технического училища.
 1930—1932 — руководитель группы по строительству наркомата РКИ СССР.
 1932—1937 — начальник Главстройпрома наркомата тяжёлой промышленности СССР.
 1937—1938 — заместитель наркома тяжёлой промышленности СССР.
 1938—1939 — председатель Комитета по делам строительства при Совнаркоме СССР.
 1939—1946 — народный комиссар по делам строительства СССР.
 1946—1947 — народный комиссар, министр строительства военных и военно-морских предприятий СССР.
 1947—1950 — министр промышленности строительных материалов СССР.
 1950—1951 — заместитель министра строительства предприятий машиностроения СССР.
 1951—1955 — первый заместитель министра нефтяной промышленности СССР.
 1955—1957 — первый заместитель министра строительства предприятий нефтяной промышленности СССР.
 1957—1963 — заместитель председателя Госстроя СССР.
 1963—1970 — председатель правления Стройбанка СССР.
 С июля 1970 года персональный пенсионер союзного значения.

Умер в Москве 15 мая 1993 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
 Жена — Александра Николаевна Гинзбург (1906—1975).
 Дочь — Ирина Гинзбург, адвокат, была замужем за кинорежиссёром Георгием Данелией.

Награды 
 пять орденов Ленина (в том числе 03.11.1947):
 27.04.1934 — за «непосредственное руководство строительством и обеспечение форсированного темпа строительства» Челябинского тракторного завода
 орден Октябрьской Революции
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы народов

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник /Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Ссылки 

Министры строительства СССР
Министры промышленности строительных материалов СССР
Народные комиссары СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Действительные члены Академии строительства и архитектуры СССР
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Члены ЦИК СССР
Делегаты XXIII съезда КПСС